Le tournoi de tennis de Madras 2011 s'est tenu du 3 au . Il confronte notamment le  mondial, Tomáš Berdych, au double tenant du titre, Marin Čilić.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Madras
ATP 2011
Sport en Inde en 2011
Tennis en janvier 2011